Kalishoek (Nederland)
Kalishoek (België), een buurtschap in de Belgische gemeente Melsele